Ири́на Ю́рьевна Лео́нова (род. 22 августа 1978, Таллин) — российская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась в Таллине. В 2000 году окончила Театральное училище им. М. С. Щепкина и была принята в труппу Малого театра. Играет в театре и кино.

Личная жизнь 
В 2000—2004 была замужем за актёром Игорем Петренко (род. 1977).

В 2004—2015 состояла в фактическом браке с актёром Евгением Цыгановым (род. 1979). У них семеро детей: дочь Полина (род. 2005), сын Никита (род. 2006), дочь София (род. 2008), сын Андрей (род. 2010), сын Александр (род. 2011), сын Георгий (род. 2014), дочь Вера (род. 2015).

Творчество

Театральные работы 
 «Усилия любви» (У. Шекспир) — французская принцесса
 «Горе от ума» (А. С. Грибоедов) — Софья
 «Бешеные деньги» (А. Н. Островский) — Лидия Юрьевна
 «Правда хорошо, а счастье лучше» (А. Н. Островский) — Поликсена
 «Трудовой хлеб» (А. Н. Островский) — Наталья Петровна
 «Король Лир» (У. Шекспир) — Регана

Фильмография 
  — Опять надо жить — Лиза
  — Люди и тени. Секреты кукольного театра — Клара
  — Новогодние приключения — Галка
  — Яды, или Всемирная история отравлений — эпизод
  — Горе от ума — Софья 
  — Дама в очках, с ружьём, в автомобиле — Анита
  — Трое против всех — Рита
  — Здравствуй, столица! — Тамара
  — Лучший город Земли — Кристина
  — Дети Арбата — Лена Будягина
  — Звездочёт — Лена
  — Мечтать не вредно — Алиса
  — «Куприн. Яма» — Вера Николаевна

Призы и награды 
 Лауреат Фестиваля молодых талантов «Московские дебюты» (2002) в номинации «лучшая актриса» за роль Софьи в спектакле «Горе от ума».
 В 2003 году — Лауреат Государственной премии России (спектакль «Правда — хорошо, а счастье — лучше»).

Примечания 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Малый театр Москвы